Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2004 проходив від 21 травня до 4 червня 2004 року в місті Еліста(Росія). На ньому перемогу здобула болгарська шахістка Антоанета Стефанова, яка у фіналі здолала росіянку Катерину Ковалевську з рахунком 2½ : ½.

Утретє за історію чемпіонат відбувся у формі нокаут-турніру-64.

Учасниці 
Учасниці, що кваліфікувалися на турнір, були посіяні в турнірній сітці згідно з їхнім рейтингом Ело (станом на 1 квітня 2004 року)</ref>.

Серед іменитих шахісток, які не брали участь: Юдіт Полгар (1-й номер рейтингу серед жінок у світі й 9-й загалом), Се Цзюнь (2-й рейтинг), Чжу Чень (8-й рейтинг), Цінь Каньїн (14-й рейтинг), Інна Гапоненко (18-й ретинг) і Софія Полгар (19-й рейтинг).

Удруге підряд чинна тоді чемпіонка (цього разу Джу Чен) не спробувала захистити своє звання.

Шляхи відбору на турнір 

<small>
 WC: фіналістка й дві півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2001 року (3)
 J: Чемпіонка світу серед юніорок 2002
 R: За рейтингом (7). Взято до уваги середній рейтинг від 1 липня 2002 до січня 2003 року.
 E: Квота за підсумками індивідуальних чемпіонатів Європи 2002 і 2003 (29)
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2003

<small>
 AS: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2003 (3)
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2003 року (3)
 Представники зональних турнірів: Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3 (2), Z3.5 (4), Z3.6:
 PN: Квота президента ФІДЕ (2)

Результати

Фінальний матч 

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! Загалом
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ || ½
|-
| align=left | 
| style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 2½
|}

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
 
 Regulations for the 2003—2004 Чемпіонат світу з шахів серед жінок  FIDE
 Reports by ChessBase 

2004 у шахах
Шахові турніри 2004
Чемпіонати світу із шахів серед жінок